Месяцесло́в — многозначный термин.

 Месяцеслов (церковный) — церковный календарь с указанием церковных праздников и дней памяти святых.
 Месяцеслов (русский) — календарное собрание русских народных праздников, обрядов и обычаев, поверий и примет на каждый день.

См. также 
 Адрес-календарь
 Народный календарь восточных славян
 Месяц